Серге́й Худяко́в: Худяков, Сергей Александрович (1902—1950) — советский военачальник, маршал авиации.
 Худяков, Сергей Ильич (род. 1948) — директор Московского государственного музея-заповедника «Коломенское».
 Худяков, Сергей Сергеевич (род. 1987) — казахстанский хоккеист.